riad (huis) - een Marokkaans huis
Riyad (stad) - de hoofdstad van Saoedi-Arabië
Riyad (provincie) - de provincie waarin deze stad ligt